Прпич () — хорватская фамилия. Известные носители:
 Прпич, Горан (род. 1964) — хорватский теннисист.
 Прпич, Джоэл (род. 1974) — канадский и хорватский хоккеист.
 Прпич, Доминик (род. 2004) — хорватский футболист.